Gasfinolhu ist der Name dreier Inseln der Malediven:

 Gasfinolhu (Ari-Atoll)
 Gasfinolhu (Nord-Malé-Atoll)
 Gasfinolhu (Haddhunmathi-Atoll)